Localidades
Kathleen (Austrália)
Kathleen (Flórida), nos EUA
Kathleen (Geórgia), nos EUA

Outros usos
Kathleen (filme), com Shirley Temple
3754 Kathleen, asteroide